Ruta Provincial 36 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 36, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 36, ruta provincial de Chubut, Argentina.